Druga hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2015./16. se igra u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug uz sudjelovanje 26 klubova.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 1. HRL 2015./16.
 3. HRL 2015./16.
 Hrvatski kup 2015./16.

Izvori 
 
 hrs.hr, 2. HRL Jug žene 2015./16., pristupljeno 1. svibnja 2016.
 hr-rukomet.hr, 2. HRL Jug žene 2015./16., pristupljeno 1. svibnja 2016.
 hrs.hr, 2. HRL Sjever žene 2015./16., pristupljeno 1. svibnja 2016.
 hr-rukomet.hr, 2. HRL Sjever žene 2015./16., pristupljeno 1. svibnja 2016.
 hrs.hr, 2. HRL Zapad žene 2015./16., pristupljeno 2. svibnja 2016.
 hr-rukomet.hr, 2. HRL Zapad žene 2015./16., pristupljeno 2. svibnja 2016.
  

2015-16
ž-2